Hierba lombriguera puede referirse a:
El nombre común de la planta Santolina chamaecyparissus.
El nombre común de la planta Artemisia abrotanum.
El nombre común de la planta Senecio jacobaea.
 El nombre común de la planta Tanacetum vulgare